Toponímia:
 Sutherland (Escòcia), comtat de les Terres Altes d'Escòcia
 Sutherland (Iowa), població dels Estats Units a l'estat d'Iowa 
 Sutherland (Nebraska), població dels Estats Units a l'estat de Nebraska 
 Biografies:
 Alexander Sutherland Neill (1883 -1973), pedagog escocès 
 Donald Sutherland (1935, Saint John, Nova Brunsvic, Canadà), actor canadenc 
 Earl Wilbur Sutherland Jr. (Burlingame, 1915 - Miami, 1974), metge estatunidenc
 Graham Sutherland (Londres 1903 - 1980), pintor, artista gràfic i dissenyador anglès 
 James Sutherland Cotton (Cooner, Madras, 1847 - Salisbury, 1918), acadèmic i escriptor britànic 
 Joan Sutherland (Sydney, 1926 - Ginebra, 2010), soprano australiana
 Kiefer Sutherland (1966, Londres), actor canadenc 
 Peter Sutherland (Dublín, 1946 - Dublín, 2018), advocat i polític irlandès que fou Director General de l'Organització Mundial del Comerç